Октроисани устав се може односити на:

 Октроисани устав, основно значење
 Устав Краљевине Србије из 1901. године (Априлски устав)
 Никољдански устав, први црногорски устав из 1905. године.
 Устав Краљевине Југославије из 1931. године (Септембарски устав)